La Favorite steht für:

 La favorite (Oper), Oper von Gaetano Donizetti (UA: 1840)
 La Favorite (Q 195), ein französisches U-Boot der Aurora-Klasse